prevosts klapperrat of prevostklappereekhoorn (Callosciurus prevostii)
 roodbuikeekhoorn of Pallas' eekhoorn (Callosciurus erythraeus)